Devils steht für:
 Albany Devils, ehemaliges US-amerikanisches Eishockey-Franchise in der AHL
 Binghamton Devils, US-amerikanisches Eishockey-Franchise in der AHL
 New Jersey Devils, US-amerikanisches Eishockey-Franchise in der NHL
 Devils (Fernsehserie), italienisch-britisch-französische Fernsehserie (seit 2020)

Siehe auch:
 Devil